Портно́й — неоднозначное понятие:
 Портной — ремесленная профессия по изготовлению одежды из разнообразных материалов.
  () — вьетнамский фильм 2017 года.

Носители фамилии 
 Портной, Андрей Анатолиевич (род. 1960) — советский и украинский тренер, заслуженный тренер Украины.
 Портной, Виктор Саулович (род. 1945) — советский и российский музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001).
 
 Портной, Ким Исаевич (1910—1989) — советский материаловед.
 Портной, Лев Маркович (1926—2007) — советский рентгенолог.
 Портной, Леонид Яковлевич (1950—2016) — советский и российский певец.
 Портной, Майк (род. 1967) — американский рок-музыкант (ударник).
 Портной, Михаил Анатольевич (1941—2021) — советский и российский экономист.
 Портной, Михаил Петрович (род. 1964) — белорусский военный.
 Портной, Наум Давидович (1906—1975) — советский инженер.
 Портной, Рахмил Маркович (1908—1965) — молдавский советский драматург и литературный критик.
 Портной, Сергей Михайлович (род. 1951) — советский и российский врач онколог-маммолог.
 Александр Портной (род. 1933) — герой романа Филипа Рота «Случай Портного» (1969); в  роль Портного исполнил Ричард Бенджамин.